Superbike 2001 () — компьютерная игра в жанре симулятора мотогонок, третья в серии SBK, разработана Milestone S.r.l. и изданная EA Sports для Windows в 2000 году.

Сюжет 
Все 13 трасс, гонщики и мотоциклы (Ducati, Aprilia, Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha и ) в игре, основаны на сезоне 2000 года .

Отзывы и критика 

Игра получила в среднем высокие оценки.

Примечания

Литература 
 

Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры, разработанные в Италии
Игры для Windows
Гоночные компьютерные игры
Чемпионат мира по супербайку